Los Laureles kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Laureles, Guerrero, 
 Los Laureles, Campeche, 
 Los Laureles, Delstaten Mexiko, 
 Los Laureles, Frontera Comalapa, 
 Los Laureles, Ixhuacán de los Reyes, 
 Los Laureles, Comitán, 
 Los Laureles, Michoacán de Ocampo, 
 Los Laureles, Oluta, 
 Los Laureles, Tuxpan, 
 Los Laureles, Hidalgotitlán, 
 Los Laureles, Sinaloa, 
 Los Laureles, Villaflores, 
 Los Laureles, Atotonilco el Alto, 

Robotskapade Mexikoförgreningar